Nopalucan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nopalucan de la Granja, ort, Puebla, 
 Nopalucan (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar